Miejscowości w Polsce, położone w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim:
 Gadomiec-Chrzczany – przysiółek wsi w gminie Chorzele;
 Gadomiec-Jebieńki – kolonia w gminie Krzynowłoga Mała;
 Gadomiec-Jędryki – wieś w gminie Krzynowłoga Mała;
 Gadomiec-Miłocięta – wieś w gminie Chorzele;
 Gadomiec-Peronie – kolonia w gminie Chorzele;
 Gadomiec-Wyraki – kolonia w gminie Krzynowłoga Mała.